Лейк Си́гел Белл (, род. 24 марта 1979) — американская актриса, сценаристка и режиссёр.

Ранние годы 
Лейк Белл родилась в Нью-Йорке, США, в семье Робин Белл, хозяйки фирмы по дизайну, и Харви Сигела. По происхождению её мать белая англосаксонка-протестантка, а отец — еврей, при этом сама Лейк утверждает, что она сама не еврейка. У Лейк есть старший брат, Люк Сигель, а также две сводные сестры, Кортни и Макензи. Белл училась в нью-йоркской школе Чапин-Скул и в Уэстминстерской школе в Симсбуре, штат Коннектикут. Часть юношества она провела во Флориде, где посещала школу Святого Эдуарда.

Личная жизнь 
В 2011 году Белл начала встречаться с татуировщиком . Они обручились в день рождения Белл в марте 2012 года, и поженились 1 июня 2013 года. У пары есть двое детей — дочь Нова (род. 2014) и сын Озгуд (род. 2017). Оба ребёнка родились в результате травмирующих домашних родов. Белл перенесла небольшую депрессию после рождения своего сына Оззи, который чуть не умер во время сложных родов. Белл принимала сертралин в течение года, чтобы вылечиться от депрессии.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Телережиссёры США
Женщины-режиссёры США
Сценаристки США
Киноактрисы США
Выпускники Школы Чапина (Манхэттен)
Выпускники Вестминстерской школы (Коннектикут)
Выпускники Скидморского колледжа